Шатоне́ф-Вільв'є́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 170 км на схід від Марселя, 13 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 320 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 809,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шатонеф-Вільв'єй на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатонеф-Вільв'єй на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи